Das Golfturnier der Frauen bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio fand vom 4. bis zum 7. August 2021 im Kasumigaseki Country Club statt. Insgesamt nahmen 60 Athletinnen teil.

Endergebnis

Hauptrunden

Entscheidung um Platz 2 
Zwei Athletinnen lagen nach der vierten Runde gemeinsam auf Platz 2, weshalb ein zusätzliches Play-off stattfand.

Weblinks 
 Zeitplan und Ergebnisse (englisch)

Einzel Frauen